Бонина има више значења:
 Бонина (Алесандрија)
 Бонина (Пјаченца)
 Бонина (Римини)
 Бонина (Торино)